Nassiri ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Nassiri (* 1945), iranischer Gewichtheber
 Nematollah Nassiri (1911–1979), Geheimdienstminister des Iran
 Simin Nassiri (* um 1954), iranische Frauen- und Geflüchteten-Engagierte